Harman River ist der Name folgender Flüsse:

 Harman River (Wilson River), Nebenfluss des Wilson River in Tasmanien, Australien.
 Harman River (Neuseeland), Nebenfluss des Arahura River, Neuseeland